Das yp Challenger of Dallas 2011 war die 13. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Dallas. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 28. Februar bis 6. März 2011 in der Halle ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte US-Amerikaner Alex Bogomolov junior, der im Finale an Position vier gesetzten Deutschen Rainer Schüttler in zwei Sätzen besiegte. Es war Bogomolovs achter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste der Saison. Der Sieger der letzten zwei Austragungen, Ryan Sweeting, musste seine Teilnahme in diesem Jahr zurückziehen. Für ihn rückte Raven Klaasen als Lucky Loser ins Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Im Doppel gewannen die topgesetzten US-Amerikaner Scott Lipsky und Rajeev Ram das Finale gegen die an Position vier gesetzte deutsche Paarung aus Dustin Brown und Björn Phau. Lipsky konnte so seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen, den er mit David Martin gewonnen hatte. Martin scheiterte in diesem Jahr mit seinem diesjährigen Partner Bobby Reynolds in der ersten Runde. Für Rajeev Ram war es bereits der dritte Erfolg in Dallas nach den Titelgewinnen 2006 und 2008, was ihn zum erfolgreichsten Doppelspieler des Turniers seit Beginn der Austragung machte. 2006 gewann er das Turnier mit Reynolds, den Titel 2008 mit Prakash Amritraj. Insgesamt war dies der 22. Erfolg Rams bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie und der erste in diesem Jahr. Für Lipsky war es der 19. Turniersieg im Doppel in dieser Kategorie und der zweite der Saison. Es war ihr zweiter gemeinsamer Titel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 53 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 56 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Dallas